Sausack steht für:

 Presswurst
 Sausack (Gemeinde Eitzing), Ortschaft von Eitzing, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich